A Paróquia Catedral São Carlos Borromeu ou Paróquia da Catedral, como é conhecida em São Carlos, cidade onde se localiza, pertence à Diocese de São Carlos. Sua sede é a Catedral de São Carlos Borromeu.

História 
A história da Paróquia da Catedral está intimamente ligada às próprias origens da cidade de São Carlos. Cinco episódios sucessivos e interligados devem ser considerados para resolver a fundação de São Carlos:
 a reserva do Patrimônio;
 a doação das terras;
 a ereção da capela;
 as providências legais para a estruturação jurídico-administrativa da Cidade;
 o esforço indispensável para o progresso inicial da fundação.

O estudo da fundação não deve ser considerado um fato isolado, mas um conjunto de múltiplos aspectos sucessivos. Somente essa visão de conjunto determina os verdadeiros fundadores de São Carlos.

O primeiro destes fatos é o da reserva do Patrimônio. Devido a uma Concordata, assinada entre a Santa Sé e o Governo Imperial, a Igreja Católica era a Religião Oficial do Estado. Isso trazia um relacionamento de direitos e deveres entre o governo civil e o governo eclesiástico. O imperador podia influenciar na criação das dioceses e nas nomeações dos bispos e dos padres. O clero era uma espécie de funcionários do Estado. Recebia uma remuneração chamada côngrua.

O primeiro degrau a que devia ascender qualquer povoado era a freguesia, isto é, paróquia (comunidade constituída canonicamente pelo bispo). Era uma entidade igualmente religiosa e administrativa. Como a freguesia supunha a existência de uma capela, a autorização para a construção da mesma  também devia ser requerida ao Bispo e por ele concedida

1851: A reserva do patrimônio 
Os Bispos exigiam que a Capela destinada ao culto público tivesse o seu patrimônio de terras, isto é, não estivesse submetida à autoridade de nenhum fazendeiro.

Em 20 de dezembro de 1855, Jesuíno José Soares pediu o registro de terras de seu sítio no lugar chamado Mello e Gregório e lhe determino os devidos limites.

Esta era a tradição dos conteporâneos da fundação, segundo atestam os que escreveram sobre ela. Eugênio Egas, em 21 de janeiro de 1956, o reafirma, dizendo que conhecia os cocais que eram parte do Patrimônio e que pertenciam antes à Sesmaria do Pinhal.

A reserva do Patrimônio foi feita por Carlos José Botelho, proprietário da Sesmaria do Pinhal, sucessor de seu pai, Capitão Carlos Bartholomeu de Arruda, falecido em 1815. Ele havia comprado a Sesmaria do cirurgião-mor Manoel Martins dos Santos Rego, em 30 de março de 1786, o qual, por sua vez, a havia recebido do governo português de Dona Maria I, através do capitão-general de São Paulo, Martim Lopes Lobo De Saldanha, a 6 de julho de 1781.

O proprietário do Pinhal fez a reserva do patrimônio de viva voz, com razoável certeza, no ano de 1851.

1855: O local da capela 
Antes da construção da capela, foi estabelecida a existência do Patrimônio do Senhor São Carlos, como era chamado no linguajar do tempo. Coube a Antônio Carlos, filho de Carlos Bartholomeu de Arruda, ralizar a difícil tarefa de fazer a partilha da imensa Sesmaria e dos demais bens do espólio de Carlos José, pelos inúmeros e apaixonados herdeiros.

Na partilha da Sesmaria, havia um só ponto em que todos os herdeiros eram unânimes: era respeitar a decisão do Patriarca que havia reservado a área do Patrimônio na mata dos Cocais, conforme se conclui das declarações de Cincinato Braga e Eugênio Egas.

Foi, portanto, de grande relevância a participação de Carlos José Botelho para a existência de São Carlos do Pinhal. É inegável ter partido dele a primeira idéia de fundação. E dele teve origem a primeira iniciativa para sua realização que, no tempo, consistia na reserva do Patrimônio de terras, indispensável para que fosse autorizada a construção a Capela. Na grande obra social coletiva, para cuja concretização todos iriam convergir os esforços, a ele caberia, incontestavelmente, uma grande parcela .

Em 1851, o Botelhão (Carlos José Botelho) havia feito a reserva da terra para a construção da capela. Por ocasião de sua morte, em 1854, os herdeiros respeitaram a decisão. Então, esse patrimônio não entrou na partilha realizada em 1855.

Antônio Carlos, em fins de 1855, demarcou o pátio, traçou as ruas e determino o lugar da Capela. De comum acordo, os herdeiros e demais moradores da vizinhança iniciaram a construção da Capela durante o ano de 1856.

Na verdade, o local para a construção da Capela ficou determinado à meia encosta do morro, na proximidade do Córrego do Gregório. Aí ela teve a sua origem. De fato, Antônio Carlos e os Botelhos desejavam localizá-la na bela esplanada das alturas da atual Praça Barão do Rio Branco, onde está a Escola "Álvaro Guião". Eles estavam certos de que sua Sesmaria ia até o espigão divisor de água entre o ribeirão do Gregório e do Tijuco Preto.

Antônio Carlos procurou moradores para junto da capela, dando-lhes datas de terra, em seu próprio nome. Desta concessão, datada de 1º de agosto de 1856, depreende-se que já estava erguida a casa de Antônio Carlos. Depois esta casa foi cedida para a sede da nascente Câmara Municipal, em 1865. Localizava-se onde estava, há pouco tempo, a loja A Boa Compra.

1856: A construção da capela 
Durante o ano de 1856, o pequeno templo foi se erguendo lentamente, ao mesmo tempo que o pátio e as ruas laterais iam cobrindo-se de casas surgidas de afogadilho, até as águas do Gregório. Levantadas da noite para o dia, só podiam ser de pau-a-pique e cobertas de sapé ou palha de indaiá.

Embora a provisão (autorização escrita do bispo) tenha chegado somente em 4 de fevereiro de 1857, assinada por Dom Antônio Joaquim de Mello, a construção da capela já havia se iniciado em 1856.

Para dar cunho de normalidade jurídica à instituição do Patrimônio, em 27 de julho de 1857, Jesuíno adquiriu terras de Joaquim José de Abreu Sampaio, nas matas do cocais, no lugar denominado Gregório, vizinhas das terras anteriormente adquiridas de Carlos Bartholomeu de Arruda, fazendo com que seu sítio do Mello chegasse até os limites do Patrimônio, Eis o teor da carta de doação, escrita por Jesuíno em 8 de outubro de 1958:

"Nós, abaixo assinados, Jesuíno José Soares e minha mulher Maria Gertrudes de Arruda, declaramos que temos feito doação, à freguesia de São Carlos do Pinhal, de quinhentas braças de terreno tendo princípio no canto do cultivado, de Antônio Carlos de Arruda Botelho, seguindo por um rumo posto ultimamente por João Alves de Oliveira, a preencher ditas quinhentas braças e depois fará quadra procurando o mesmo alinhamento da povoação..."

Lembrai que nem havia necessidade de uma doação do referido Patrimônio por parte de Jesuíno, porque por ordem do Botelhão, o terreno para a construção da Capela já estava reservado e doado antes da divisão da herança. Não entraria na partilha entre os herdeiros.

Ver também 
 Paróquias da Diocese de São Carlos

Ligações externas 
 

Sao Carlos Borromeu, Catedral
São Carlos Borromeu, Paroquia